Csehország
 Zhoř, település a Brno-vidéki járásban
 Zhoř, település a Jihlavai járásban
 Zhoř, Němčice településrésze a Svitavy járásban
 Zhoř, település a Píseki járásban
 Zhoř, település a Tachovi járásban
 Zhoř u Mladé Vožice, település a Tábori járásban
 Zhoř u Tábora, település a Tábori járásban
 Stránecká Zhoř, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Zálesná Zhoř, település a Brno-vidéki járásban